A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi rúdugrás versenyszámát augusztus 20. és 22. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 570 centiméter, míg a B-szint 555 centiméter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi rúdugrásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 

Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon